Весельчак:

 Весельчак (фильм, 1995)
 Весельчак (журнал)

См. также 
 Весельчаки (фильм)